Ballus är ett släkte av spindlar som beskrevs av Carl Ludwig Koch 1850. 

Ballus ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppspindlar
Ballus